Холокост в Бра́гинском районе — систематическое преследование и уничтожение евреев на территории Брагинского района Гомельской области оккупационными властями нацистской Германии и коллаборационистами в 1941—1944 годах во время Второй мировой войны, в рамках политики «Окончательного решения еврейского вопроса» — составная часть Холокоста в Белоруссии и Катастрофы европейского еврейства.

Геноцид евреев в районе 
Брагинский район был полностью оккупирован немецкими войсками в сентябре 1941 года, и оккупация продлилась более двух лет — до ноября 1943 года. Нацисты включили Брагинский район в состав территории, административно отнесённой в состав территории, административно отнесённой в состав генерального округа «Житомир» рейхскомиссариата Украина.

Для осуществления политики геноцида и проведения карательных операций сразу вслед за войсками в район прибыли карательные подразделения войск СС, айнзатцгруппы, зондеркоманды, тайная полевая полиция (ГФП), полиция безопасности и СД, жандармерия и гестапо.

Во всех крупных деревнях района были созданы районные (волостные) управы и полицейские гарнизоны из украинских и белорусских коллаборационистов.

Одновременно с оккупацией нацисты и их приспешники начали поголовное уничтожение евреев. «Акции» (таким эвфемизмом гитлеровцы называли организованные ими массовые убийства) повторялись множество раз во многих местах. В тех населенных пунктах, где евреев убили не сразу, их содержали в условиях гетто вплоть до полного уничтожения, используя на тяжелых и грязных принудительных работах, от чего многие узники умерли от непосильных нагрузок в условиях постоянного голода и отсутствия медицинской помощи.

За время оккупации практически все евреи Брагинского района были убиты, а немногие спасшиеся в большинстве воевали впоследствии в партизанских отрядах.

Евреев в районе убивали в Брагине, Комарине, деревнях Асаревичи, Острогляды, Богуши, Ковака, Косачов, Соболи, Верхние Жары, Нудичи, Колыбань, Крюки, Кривча, Маложин, Тельман, Микуличи, Рыжков, Капоренко, Новая Иолча, Красное, Сперижье и других.

Гетто 

Оккупационные власти под страхом смерти запретили евреям снимать желтые латы или шестиконечные звезды (опознавательные знаки на верхней одежде), выходить из гетто без специального разрешения, менять место проживания и квартиру внутри гетто, ходить по тротуарам, пользоваться общественным транспортом, находиться на территории парков и общественных мест, посещать школы.

Реализуя нацистскую программу уничтожения евреев, немцы создали на территории района 2 гетто — в Брагине и Комарине.
 В гетто посёлка Брагин (сентябрь — 27 ноября 1941) были замучены и убиты более 600 евреев.

Гетто в Комарине 
Посёлок Комарин был захвачен нацистами 28 августа 1941 года, и оккупация продлилась 2 года и 1 месяц — до 23 сентября 1943 года. Успели и смогли эвакуироваться только немногим более половины евреев.

После оккупации  провели регистрацию евреев — около 90 человек. Они считались вне закона и над ними немцам и полицаям можно было безнаказанно издеваться, а имущество забирать.

Гетто в Комарине было «открытого» типа. Евреев оставили жить в своих домах, но они не имели права посещать общественные места, ходить по центральной Советской улице, открыто общаться с нееврейскими жителями. Узников гетто использовали на тяжёлых и грязных принудительных работах.

В сентябре-октябре 1941 года немецкие жандармы из Гомеля совместно с комаринской полицией начали хватать и убивать евреев. Немцы очень серьёзно относились к возможности еврейского сопротивления, и поэтому в большинстве случаев в первую очередь убивали в гетто или ещё до его создания евреев-мужчин в возрасте примерно от 15 до 50 лет — несмотря на экономическую нецелесообразность, так как это были самые трудоспособные узники. По этой причине первыми убили 25 евреев-мужчин в урочище Печи на берегу озера.

Всего в Комарине были убиты 89 евреев (140). Единственной уцелевшей во время расстрела еврейкой была Мария Маневич, которую спрятали соседи, а потом переправили к партизанам.

После расстрела в Комарине немцы и полицейские нашли рядом с Комарином и убили три еврейские семьи. Ещё одну еврейскую семью из Комарина полицаи нашли в деревне Иванки и убили детей на глазах матери, а потом и саму мать.

После освобождения поселка выжившие родственники убитых евреев перезахоронили останки родных на кладбище. Памятника на месте перезахоронения нет. Опубликованы неполные списки убитых в Комарине евреев.

Случаи спасения и «Праведники народов мира» 
Анна Паневчик из Брагина за спасение Марии Бриллиант была удостоена почетного звания «Праведник народов мира» от израильского мемориального института «Яд Вашем» «в знак глубочайшей признательности за помощь, оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой войны».

Память 
Опубликованы неполные списки жертв геноцида евреев в Брагинском районе.

В 1957 году в Брагине на улице Песочная был насыпан курган, а потом была установлена стела с надписью о 8000 погибших от рук нацистов — в том числе евреев, перезахороненных сюда из двух братских могил на улице Набережной.

Примечания

Источники 
Книги и статьи
 
 
 {{книга|автор=В. Гехтман|заглавие=«Долина исчезнувших общин»|ссылка=|место=Хайфа|издательство=«Пеледфус Хайфа Ltd»|год=2004|страниц=|isbn=|ref=«Долина исчезнувших общин»}}
 ;

Архивные источники
 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). — фонд 861, опись 1, дело 12, лист 183;
 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). — фонд 7021:
 опись 51, дело 2, лист 44;
 опись 91, дело 10, листы 17-18;

Дополнительная литература
 
 Ицхак Арад''. Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов, Иерусалим, издательство Яд ва-Шем, 1991, ISBN 9653080105

См. также 
 Памятники жертвам Холокоста в Белоруссии

 Холокост в Белоруссии
 Гетто в Белоруссии
 Брагинский район